Владимир Васильевич Усов:
 Усов, Владимир Васильевич (1935—2010) — смоленский журналист.
 Усов, Владимир Васильевич — лауреат Сталинской премии 1948 года.
 Усов, Владимир Васильевич (1937—2016) — экономист, специалист по рекламе, кулинарии.